John Guy pet faire référence à:

 John Guy (gouverneur) (? - 1629), un aventurier, marchand, gouverneur colonial et homme politique anglais
 John Guy (joueur de cricket) (né en 1934), un joueur de cricket néo-zélandais
 John Guy (historien) (né en 1949), un historien et biographe anglais